Due unità della United States Navy hanno portato il nome di USS Pasadena:
  – incrociatore leggero della classe Cleveland, varato nel 1943 e radiato nel 1950.
  – sottomarino nucleare d'attacco della classe Los Angeles, varato nel 1987 e ancora in servizio.